Jiřice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Jiřice, comune del distretto di Nymburk, in Boemia Centrale
Jiřice, comune del distretto di Pelhřimov, nella regione di Vysočina
Jiřice u Miroslavi, comune del distretto di Znojmo, in Moravia Meridionale
Jiřice u Moravských Budějovic, comune del distretto di Znojmo, in Moravia Meridionale